Tauentzien steht für:
 der deutsche Name des polnischen Ortes Okoły in der Woiwodschaft Oppeln (Tauenzinow, 1936–45: Tauentzien, Kreis Oppeln/Oberschlesien), Neugründung
 der deutsche Name des polnischen Ortes Tawęcin (Tauentzienhof) in der Gmina Cybinka, Woiwodschaft Lebus, ein Vorwerk des 1781 erbauten Palasts von Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien
 der deutsche Name des polnischen Ortes Tawęcino (Tauentzien) in der Gmina Nowa Wieś Lęborska, Woiwodschaft Pommern

Tauentzien ist der Familienname folgender Personen:
 Tauentzien (Adelsgeschlecht) (auch Tauenzin)
 Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien Graf von Wittenberg (1760–1824), preußischer General
 Friedrich Bogislav von Tauentzien (1710–1791), preußischer General
 Friedrich Heinrich Bogislav Tauentzien von Wittenberg (1789–1854), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Tauentzienstraße